Куста Фредрик Карьялайнен (; 21 августа 1871 Каяани — 5 сентября 1919 Ловийса) — финский учёный-филолог, хантывед, составитель первого большого хантыйско-иноязычного словаря.

Биография 
Родился 21 августа 1871 года в Каяани (Финляндия) в семье рабочего.

В 1892 году окончил лицей в Куопио с правом поступления в университет.

В 1897 году защитил бакалаврскую диссертацию по философии, а в 1904 году — лиценциат в университете Хельсинки.

С 1904 года работал на историко-филологической кафедре в качестве секретаря, а с 1905 года в качестве адъюнкт-профессора (доцента) финно-угорских языков. Кроме того, с 1905 по 1913 годы был лектором финского языка.

Начиная с 1894 года совершил несколько лингвистических экспедиций по Беломорской Карелии. В 1895 году посетил тверских карело-финнов, в 1897 году совершил поездку в Рукаярви, а с 1898 по 1902 годы занимался сбором хантыйской лексики в Сибири (Тобольск, Томск).

Скончался 5 сентября 1919 года в Ловийса.

В 1950-е годы по просьбе финно-угорского общества Финляндии нерасшифрованные тексты, записанные в конце ХIХ века Карьялайненом, перевёл его российский последователь Николай Иванович Терёшкин.

Семья 
 Отец — Адольф Карьялайнен ()
 Мать — Ева Контио ()
 Жена — Елса Клевен () (женитьба в 1904 году)

Библиография 
 Ostjakkeja oppimassa 1899—1902
 Zur ostjakischen Lautgeschichte. 1904 (диссертация)
 Wie Ego im. ostjakischen die verwandten benennt 1913
 Beiträge zur Geschichte der finnischugrischen dentalen nasale 1914
 Jugralaisten uskonto 1918
 Siperian matkoilta, 100 kirjettä morsiamelle (опубликована K. Krohn) 1921
 Ostjakisches Wörterbuch, под редакцией Y. H. Toivonen. 1948

Примечания 

Лингвисты Финляндии
Хантыведы